Alum Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alum Knob (Kentucky)
 Alum Knob (Jackson County, North Carolina)
 Alum Knob (Madison County, North Carolina)